278 Dywizja Piechoty ’40 (III Rzesza)
 278 Dywizja Piechoty ’43 (III Rzesza)